Kuşadası (district)
 Kuşadası (stad)